Grupo Bimbo - grupo mexicano da área de panificação
 Copa Bimbo - torneio de futebol
 Bimbo Jones - DJ do Reino Unido
 Bimbo (gíria)
 Bimbo (Fleischer Studios)
 Bimbo (cidade na República Centro-Africana)

Desambiguação